O topônimo Jardim Bonfiglioli pode referir-se a:

 Jardim Bonfiglioli - Bairro do Butantã em São Paulo - SP
 Jardim Bonfiglioli (Jundiaí) - Bairro de Jundiaí

Desambiguação